

Musica
 Ciaramella – strumento musicale aerofono

Persone
 Mimì Ciaramella – batterista italiano
 Roberto Ciaramella – cantante e attore italiano